В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (чемпіонки)
 Лесті Аллен /  Міма Яушовец (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)

 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Проса (чвертьфінал)
 Лора Дюпонт /  Барбара Джордан (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey